Chevrières (Isère)
 Chevrières (Loire)
 Chevrières (Oise)